Tomasz Jasiński (ur. 1916, zm. 1998) – polski hokeista
 Tomasz Jasiński (ur. 1951) – polski historyk